Acrônimo do clube Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural, de Veranópolis, Rio Grande do Sul, Brasil
 Acrônimo do clube Varginha Esporte Clube, de Varginha, Minas Gerais, Brasil
 Acrônimo do clube Vilhena Esporte Clube, de Vilhena, Rondônia, Brasil

Desambiguações de siglas